Die Football League Two 2013/14 war die zehnte Spielzeit der englischen Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 22. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 3. August 2013. Der letzte Spieltag war der 3. Mai 2014. Die drei bestplatzierten Vereine, der FC Chesterfield, Scunthorpe United und der AFC Rochdale, stiegen direkt in die Football League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Viertplatzierte Fleetwood Town. Absteigen mussten die Bristol Rovers und Torquay United.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Abschlusstabelle und Spieltage auf kicker.de
 Abschlusstabelle auf rsssf.com

Fußballsaison 2013/14
2013 14